Selišta je lahko:
 Selišta, Kolašin (Črna gora)
 Selišta, Pljevlja (Črna gora)